Ительме́нский (западноительменский) язы́к (в дореволюционной и до последнего времени в зарубежной литературе — камчада́льский, ) — единственный сохранившийся язык ительменов, принадлежащий к ительменской группе чукотско-камчатской семьи (принадлежность ительменских языков к чукотско-камчатским признаётся не всеми исследователями).

Распространение 
Ительменский язык был распространён на полуострове Камчатка (северная граница распространения — 58° с. ш.) по западному (Охотскому) и восточному (Тихоокеанскому) побережьям вплоть до мыса Лопатка (южная оконечность полуострова); по данным некоторых авторов (Г. Стеллер, Л. И. Шренк), ительмены жили и на северных островах Курильской гряды.

В XVIII—XIX веках ительменская языковая общность делилась на три территориальных группы, которые, по-видимому, представляли собой три языка ительменской семьи: восточный язык (Тихоокеанское побережье), южный язык (южная часть полуострова по обоим берегам), западный язык (Охотское побережье). До настоящего времени сохранился лишь западный ительменский язык, распространённый в Тигильском районе Корякского округа (западное побережье Камчатки). Число говорящих — 82 чел. (2010, перепись). В 2002 году носителей ительменского языка было около 400 чел.; все носители свободно владеют также и русским языком.

В XVIII веке, когда существовало три ительменских языка, имевших довольно ярко выраженные лексические различия, возможно, была необходимость в каком-то языке межплеменного общения; однако, по данным С. П. Крашенинникова, в таком языке не было необходимости, поскольку ительмены разных районов Камчатки понимали друг друга и так. Начиная с XIX века, когда на ительменский язык начинает оказывать интенсивное и всё возрастающее влияние русский язык, последний становится средством межнационального общения. В настоящее время все ительмены, ещё владеющие родным языком, двуязычны; седанкинские ительмены старшего поколения, кроме того, владеют ещё и корякским языком.

Ительменский язык находится на грани утраты: воспроизводство его (передача от родителей к детям) прекратилось больше 50 лет назад, а число говорящих постоянно сокращается за счёт естественной убыли.

На ительменском языке регулярно печатаются материалы в газете «Абориген Камчатки».

Происхождение 
Существуют две точки зрения относительно генетической принадлежности ительменского языка.

Согласно первой гипотезе, ительменский язык и другие чукотско-камчатские языки восходят к одному праязыку; резкие отличия ительменского языка, отмеченные на всех уровнях, объясняются интенсивным иноязычным влиянием; предполагается, что ительменский язык в прошлом «поглотил» какой-то иной, нечукотско-камчатский язык (В. Г. Богораз, В. И. Иохельсон, П. Я. Скорик, Майкл Фортескью). О. А. Мудрак постулирует родство с чукотско-корякскими и фонетические расхождения ительменских с чукотско-корякскими и их различия сводит к основном к внутреннему развитию с частичным признанием айнского воздействия на ительменские.

Согласно второй гипотезе, ительменский язык генетически не связан с другими чукотско-камчатскими языками; элементы общности представляют собой результат конвергентной эволюции (Д. Уорт, А. П. Володин, А. С. Асиновский); таким образом, есть основания считать ительменский язык генетически изолированным, противопоставленным в чукотско-камчатской группе безусловно родственным чукотско-корякским языкам. Генетической связи между ительменским языком и языком айнов (южные соседи ительменов, проживающие в Японии на острове Хоккайдо) также нет.

Первичные сопоставления лексики ительменского языка и чукотско-корякских языков в рамках основного словарного фонда показывают, что элементы лексической общности ительменского языка и чукотско-корякских языков составляют примерно одну треть, а на две трети лексика резко различна. Интерпретация этих данных преждевременна в силу неразработанности сравнительной фонетики чукотско-камчатских языков.

Исследования, проведённые М. Фортескью и О. А. Мудраком, увеличивают процент общей лексики.

Диалекты 
Западный ительменский язык представлен двумя диалектами — южным (подавляющее большинство говорящих по-ительменски; принят за инвариант) и седанкинским, или северным (жители бывшего посёлка Седанка в верхнем течении реки Тигиль). Говорные различия в рамках южного диалекта (отдельные авторы выделяют хайрюзовский и напанский диалекты) не носят системного характера. Северный диалект отличается от южного целым рядом структурных особенностей.

Фонетика 
В седанкинском диалекте начало слова — звонкое, в южном — глухое: сед. залк, южн. салк «позади», сед. вансх, южн. фансх «ножны».

Грамматика 
Седанкинский диалект обнаруживает следы двойственного числа, которое характерно для корякского языка (лэңа-миң «одна лыжа» — лэңа-ˀн «пара лыж» — лэңа-т «много лыж»); направительно-дательный падеж в седанкинском под корякским влиянием расщеплён на направительный и дательный; отдельные глагольные аффиксы имеют иной фонетический облик; отмечаются прямые заимствования корякских глагольных словоформ.

Фольклорный текст на седанкинском диалекте опознаётся по первому слову: сед. кзуњӆӄукнин, южн. ксуњӆӄзукнэн «жил(и)-был(и)».

Лексика 
Лексические расхождения незначительны и связаны главным образом с прямыми корякскими заимствованиями в седанкинский, причём бросается в глаза, что адъективы, в южном диалекте заменённые русскими, в седанкинском — корякские: сед. митив, южн. захтра «завтра», сед. анок, южн. вэсной «весной».

Письменность 

Ительменский язык не стандартизован, наддиалектных форм не имеет. Ительменская мифология записана Крашенинниковым в русском пересказе. Язык фольклора (имеются только записи XX века, западный язык) не обнаруживает отличительных особенностей сравнительно с разговорным языком.

Письменность на основе латинской графики была введена в 1932 (изданы букварь и учебник арифметики). Преподавание по букварю 1932 года (автор — этнограф Елизавета Порфирьевна Орлова, под руководством которой работала группа студентов-ительменов) длилась несколько лет, но после перевода северных алфавитов на кириллическую основу, в конце 1930-х годов, ительменская письменность была отменена. Ительменский язык стал бесписьменным и оставался таковым почти полвека.

Современный ительменский алфавит был создан в 1984 году на кириллической основе и в 1988 году был утверждён министерством просвещения РСФСР. Вторично ительменский букварь был создан в 1988.

Опубликованы также школьный ительменско-русский и русско-ительменский словарь и учебник второго класса. В 1993 ительменский букварь был переиздан. Ительменский язык преподаётся как предмет в начальных классах. В 2002 г. опубликован перевод на ительменский язык Евангелия от Луки (вся эта литература была издана на южном диалекте).

Современный ительменский алфавит на основе кириллицы:

Также в учебной литературе используются знак огубления (˚) и знак гортанной смычки (ʼ). В ряде учебных изданий знаки Ӑ ӑ, О̆ о̆, Ў ў не считаются отдельными буквами; во многих изданиях вместо букв Ԯ ԯ и Ҳ ҳ используются Ԓ ԓ и Ӽ ӽ (например, в «Историко-этнографическом учебном пособии по ительменскому языку» (Краснодар, 2005)).

В газете «Абориген Камчатки», регулярно публикующей материалы на ительменском языке, не используются буквы Ӑ ӑ, О̆ о̆, Ў ў, но используется знак огубления (˚).

Внешнее влияние 
На вопрос о том, какие элементы являются в ительменском языке исконными, а какие обусловлены внешнеязыковыми контактами, могут быть даны разные ответы. В соответствии со второй гипотезой, ительменский язык первоначально был языком агглютинирующим, со структурой слова (m) + R + (m) (где R — корень, (m) — одна или несколько словоизменительных морфем); он был номинативным, сложные слова были запрещены; все эти черты он сохраняет и поныне. Наличие отчётливых материальных схождений с чукотско-корякскими языками в парадигмах склонения и спряжения — следствие конвергентного развития в условиях чукотско-камчатского языкового союза. Инкорпорация противоречит структуре слова (не более одной корневой морфемы), поэтому ительменский язык её не воспринял. Редупликация корня, свойственная всем языкам чукотско-камчатской группы, могла развиться в ительменском языке независимо от контактных влияний. В то же время в «Comparative Chukotko-Kamchatkan Dictionary» М. Фортескью и «Своде камчадальской лексики по памятникам XVIII века» 2008 года О. А. Мудраком показаны композиты, в том числе и, возможно, инкорпоративные, вида (m) + (r) + R + (m), согласно реконструкциям в «Своде», с числом корней, доходящим до четырёх.

Русские заимствования в ительменском языке появились ещё в XVIII веке. Среди русских слов, заимствованных, а в ряде случаев — вытеснивших ительменские слова, преобладают адъективы (прилагательные и наречия), причём с сохранением русской морфологии: вострой, красной, синьой, свэзой и т. п. Заимствованные глаголы адаптируются в соответствии с требованиями ительменской морфологии: стараˀӆкас «стараться», отказаˀӆкас «отказываться», направэс «готовить пищу». В настоящее время говорить о русских заимствованиях в ительменском языке вообще вряд ли возможно, поскольку все ительмены владеют русским языком значительно лучше, чем родным.

Фонетика

Согласные 
В ительменском языке имеется заметно больше согласных звуков, чем в других чукотско-камчатских языках; имеются также стечения согласных.

Набор согласных ительменского языка (в орфографии (в скобках) и транскрипции МФА):

В дополнение к приведённым выше согласным, некоторые источники включают также гортанную смычку — /ʔ/ — и глоттализированные носовые и боковые фонемы: /mˀ/, /nˀ/ и /lˀ/; лабиализированные согласные фонемы.

Гласные 
В ительменском языке 5 гласных фонем: /a/, /e/, /i/, /o/ и /u/; может также встречаться шва ([ə]).

Морфология

Существительное и прилагательное 
Множественное число существительного образуется добавлением окончания -ан. Ср. агроном (ед. ч.) — агрономан (мн. ч). Подобно образуется прилагательное из существительного. Ср. кэтвол («лёд)» — кэтволан («ледяной»)

Превосходная степень образуется за счёт приставки хэ-. Ср. атлах («белый») — хэ-атлах («очень белый»). Предлоги «в» и «на» иногда заменяются падежом локативом. Кист («дом») — кистэнк («дома, в доме»). Отрицание образуется с помощью частицы зак.

В седанкинском диалекте прилагательные и иные определения согласуются с существительным во всех падежах, а в южном — лишь в именительном и факультативно в творительном.

Глагол 
 Действие 1 л. образуется с помощью приставки т- и окончания -чэн. Кокас («варить») — т-кокас-чэн («я варю»).
 Действие 2 л. образуется с помощью приставки к- и окончания -хч. Чайкас («пить чай») — к-чайас-хч («пей чай»).
 Действие 3 л. образуется с помощью приставки к- и окончания -нэн. Комак-ас («одеваться») — к-комак-нэн («он оделся»).

При построении предложений с глаголами различается одушевлённость/неодушевлённость объекта.

Синтаксис 
В предложении объект действия стоит в начале — например, «Я прицелился в медведя» по-ительменски будет звучать как мэтскай тнэзвачэн, где мэтскай — «медведь», а т-нэзва-чэн — «Я прицелился».

Лексика 
Примеры лексики:

 кзумх («шмель»),
 кламл («муха»),
 кмак («жук»),
 минл («заяц»),
 хывнэ («волк»),
 энч («рыба»),
 кыдх («берёза»),
 лач («солнце»).

В ительменском языке нет различия между синим и зелёным цветом, который одинаково обозначается словом фллах.

Примечания

Литература 
 Володин А. П. Ительменский язык. Л., 1976.
 Володин А. П. Ительменский язык // Языки мира. Палеоазиатские языки. М., 1997.
 Володин А. П., Жукова А. Н. Ительменский язык // Языки народов СССР. Часть 5. Л., 1968.
 Володин А. П., Халоймова К. Н. Ительменско-русский и русско-ительменский словарь: Пособие для учащихся начальных школ. — Л.: Просвещение, 1989.
 Дыбовски Б., Словарь ительменского языка. Warszawa: Energeia, 1998. 236 с.
 Дюрр М., Кастэн Э., Халоймова К. Н., Ительменский язык и культура. Münster/ Berlin : Waxmann, 2001. (Multimedia CD-ROM)
 Крашенинников С. П. Описание земли Камчатки. М.; Л., 1949. , 
 Мудрак О. А. Свод камчадальской лексики по памятникам XVIII века. М., 2008.
 Мудрак О. А. Этимологический словарь чукотско-камчатских языков. М., 2000.
 Стебницкий С. Н. Ительменский (камчадальский) язык // Языки и письменность народов Севера. Л., 1934, ч. III.
 Georg, R.S., and Alexander P. Volodin. Die itelmenische Sprache. Wiesbaden: Harrassowitz, 1999.
 Kamchadal Texts collected by W. Jochelson. / Ed. by D. S. Worth. Los Angeles, 1961.
 Radliński I. Słowniki narzeczy ludów kamczackich // Rozprawy Wydzału filologicznego Akademii Umiejętności w Krakowie XVI—XVIII, 1891—1894.

Ссылки 

 Ethnologue report for Itelmen
 Ительменский язык
 Языки народов Сибири, находящиеся под угрозой исчезновения: Ительменский язык
 Володин А. П. Ительменский язык // «Языки мира: Палеоазиатские языки». М., 1997. С. 60-71
 Bobaljik — Papers — сайт американского лингвиста Дж. Д. Бобалика, на котором выложены несколько его статей по синтаксису ительменского языка.
 Ительменский язык: Как устроен язык детей бога-ворона
 The Sound of the Itelmen language (Numbers, Words & The Parable)

Ительменский язык
Языки России
Вымирающие языки